О'Ніл або О'Нілл () — прізвище ірландського походження.

Відомі носії 
 Барбара О'Ніл (; 1910—1980) — американська актриса.
 Гарі О'Ніл (;  1983) — англійський футболіст, півзахисник.
 Даррен О'Ніл (;  1985) — ірландський боксер, призер чемпіонату Європи, чемпіон Євросоюзу.
 Джек О'Нілл (;  1952) — вигаданий персонаж у американо-канадському науково-фантастичному фільмі Зоряна брама.
 Джерард О'Нілл (; 1927—1992) — американський фізик.
 Джермейн О'Ніл (;  1978) — американський баскетболіст, форвард.
 Джефф О'Нілл (;  1976) — канадський хокеїст.
 Джим О'Нілл (;  1957) — британський фінансист.
 Джон О'Нілл (;  1958) — північноірландський футболіст, захисник.
 Ед О'Нілл (;  1946) — американський актор.
 Кітті О'Ніл (; 1946—2018) — американська глуха каскадерка і гонщиця.
 Кріс О'Ніл (;  1956) — австралійська тенісистка.
 Майкл О'Ніл (;  1969) — північноірландський футболіст.
 Мартін О'Нілл (;  1952) — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Онора О'Ніл (;  1941) — британська філософиня і членкиня палати лордів.
 Пітер О'Ніл (;  1965) — політик Папуа Нової Гвінеї, прем'єр-міністр Папуа Нової Гвінеї у 2011—2019 роках.
 Пол О'Нілл (; 1935—2020) — американський політик, 72-й міністр фінансів США з 20 січня 2001 до 31 грудня 2002.
 Пол О'Ніл (;  1953) — канадський хокеїст.
 Раян О'Ніл (;  1941) — американський актор.
 Роуз О'Нілл (;  1874—1944) — американська карикатуристка, ілюстраторка, художниця і письменниця.
 Тайтус О'Ніл () — ім'я, під яким виступає американський у WWE професійний реслер Таддеус Баллард (;  1977).
 Татум О'Ніл (;  1963) — американська актриса, наймолодша володарка премії «Оскар» (1973).
 Уна О'Нілл (; 1926—1991) — дочка Юджина О'Ніла. Четверта дружина Чарлі Чапліна.
 Фабіан О'Нілл (;  1973) — колишній уругвайський футболіст, центральний атакувальний півзахисник.
 Шакіл О'Ніл (;  1972) — американський професіональний баскетболіст.
 Юджин Гладстоун О'Нілл (; 1888—1953) — американський драматург. Лауреат Нобелівської премії з літератури (1936).

Ірландські прізвища